

Владимир Яковлевич Нейланд (род. 19 ноября 1932 года, Москва) — советский и российский учёный в области аэромеханики, член-корреспондент Академии наук СССР (1987). Является одним из создателей «Бурана». В числе прочего, создал методики, позволившие вычислять аэродинамические характеристики у гиперзвуковых летательных аппаратов. Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации (1993).

Биография 
Родился в семье военного, героя Гражданской войны, Якова (Екаба) Кришьяновича Нейланда (22 июня 1896 года — ноябрь 1964 года), мама, Мария Васильевна Коновалова, преподавала русский язык и литературу в школе. Детство прошло в Москве, на Нижней Красносельской улице (семья проживала в д. 40). Среднюю школу окончил с золотой медалью.

Учёбу начал на физико-техническом факультете МГУ (1950), в связи с закрытием факультета и образовании на его базе Московского физико-технического института (МФТИ), продолжил обучение в МФТИ. Окончил МФТИ (1956).

Занимался волейболом, выступал за команду «Локомотив» (с 1952 года).

Работает с 1956 года в Центральным аэрогидродинамическом институте. Окончил аспирантуру МФТИ (1961). Кандидат физико-математических наук (1962).
Доктор физико-математических наук (1972). С 1974 года занимался разработкой АКС «Буран»

Начальник отдела (1972—1978), начальник отделения (1979—1995), с 1987 года заместитель директора, директор 1994—1998, почётный директор (1998—2000).

Преподаёт в Московском физико-техническом институте (с 1966, доцент (1966—1979) факультета аэромеханики и летательной техники, профессор с 1979).

Отзывы коллег 
По мнению Джеймса Лайтхилла, вместе с Николаем Жуковским, Андреем Колмогоровым и Львом Ландау входит в четвёрку учёных СССР, определивших «лицо» современной аэродинамики.

Награды, премии, звания 
 Орден «Знак Почёта»
 Лауреат премии имени Н. Е. Жуковского (1969 — с золотой медалью, 1974 — с серебряной медалью, 2004 — с серебряной медалью).
 Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации (1993).
 Золотая медаль имени С. А. Чаплыгина РАН (2010) — за цикл работ в области газовой динамики
 Премия имени К. Э. Циолковского РАН (2017) — за работу по аэродинамике и аэродинамическому нагреванию ВКС «Буран»
 Мастер спорта СССР по волейболу (1954)
 Благодарность Президента Российской Федерации (16.11.1998)

Библиография 

 
 ЦАГИ — основные этапы научной деятельности: 1968—1993. (Обзор). М.:Наука. Физматлит. 1996. 574 с. ISBN 5-02-015188-2
 Асимптотические задачи теории вязких сверхзвуковых течений. М.: ЦАГИ, 1974. 125 с.
 Список публикаций В. Я. Нейланда в научной электронной библиотеке elibrary.ru

Примечания

Литература

Ссылки 
 О нём // МФТИ
 

Выпускники Московского физико-технического института
Доктора физико-математических наук
Члены-корреспонденты АН СССР
Члены-корреспонденты РАН
Награждённые Золотой медалью имени С. А. Чаплыгина
Лауреаты премии Н. Е. Жуковского
Сотрудники ЦАГИ
Механики России
Механики СССР
Мастера спорта СССР
Преподаватели Московского физико-технического института
Заслуженные профессора МФТИ